Schmidtner steht für:

 Leonhard Schmidtner (1800–1873), bayerischer Architekt und „Civilbau-Inspektor“

 Schmidtner (Burgkirchen an der Alz), Gemeindeteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Schmittner